Дитмарс:

 Дитмарс, Реймонд — американский герпетолог.
 Дитмарс, Эбергард Иванович фон — российский военнослужащий финского происхождения.
 Дитмарс (Нью-Йорк) — район в Куинсе, Нью-Йорк, США.
 Дитмарс-бульвар — улица в Куинсе, Нью-Йорк, США.